opóźniacze palenia
 retardanty wzrostu roślin